Slíva ist der Familienname folgender Personen:

 David Slíva, tschechischer Tennisspieler, Olympiateilnehmer 1908
 Josef Slíva (1898–nach 1931), tschechoslowakischer Tennisspieler